Кохиус () — фамилия, дворянский род:

 Кохиус, Василий Петрович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 4991; 3 декабря 1834.
 Кохиус, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1463; 15 декабря 1802.
 Кохиус, Иван Степанович (Иоганн Франц; 1729—1797) — генерал-лейтенант, с 1778 г. обер-комендант в Ревеле, с 10.04.1797 генерал от инфантерии

Примечания